Corinthe es una localidad de Santa Lucia, en el distrito de Gros Islet.

Demografía 

Según el censo de 2001 contaba con 1.677 habitantes. La estimación 2010 refiere a 2.205 habitantes.

Referencias 

Localidades de Santa Lucía